

Осіна-Мала — село в гміні Зембіце Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Осіна-Мала — село в гміні Келчиґлув Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства